São Paulos Grand Prix 2022 (officielt navn: Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2022) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 13. november 2022 på Interlagos-banen i São Paulo, Brasilien. Det var det enogtyvende løb i Formel 1-sæsonen 2022, og det var det tredje og sidste løb i sæsonen til at bruge sprint race formattet.

Grand prixet blev historisk fra et dansk perspektiv, da Kevin Magnussen kvalificerede sig på pole position som den første dansker nogensinde i Formel 1. Det var også Haas-teamets første pole position nogensinde.

Kvalifikation

Sprint race 

Noter:

 - Carlos Sainz Jr. blev givet en 5-plads straf for at skifte en del af sin motor.

 - Yuki Tsunoda måtte starte fra pit lane efter at have lavet modifikationer til bilen.

 - Lance Stroll blev givet en 10-sekunders straf for en ulovlig mannøvre. Som resultat af straffen gik hans slutposition fra 12. pladsen til 16. pladsen.

 - Fernando Alonso blev givet en 5-sekunders straf for at være skyld i et sammenstød med Esteban Ocon.  Som resultat af straffen gik hans slutposition fra 15. pladsen til 18. pladsen.

Resultat 

Noter:

- Inkluderer point for hurtigste omgang.

 - Pierre Gasly blev givet en 5-sekunders straf for at køre for hurtigt i pit lane. Som resultat af straffen gik hans slutposition fra 12. pladsen til 14. pladsen.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2022
2022